data juliańska
 Słoneczny Dzień Juliański